Tullbergia är ett släkte av urinsekter. Tullbergia ingår i familjen Tullbergiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hoppstjärtar
Tullbergia